Натуральне число 665
 665 рік до нашої ери
 665 рік нашої ери